Jaulnay é uma comuna francesa na região administrativa do Centro, no departamento de Indre-et-Loire. Estende-se por uma área de 14,76 km².

Demografia

Comunas de Indre-et-Loire